

События 

 30 июля — по Вышеграду проносится мощный смерч, записанный в Чешскую хронику .
 20 августа — Битва при Бремюле — столкновение между войсками английского короля Генриха I и армией французского короля Людовика VI. Сражение завершилось поражением короля Франции, в результате чего Генриху I удалось подавить восстание нормандских баронов 1118—1119 гг. и укрепить свою власть над Нормандией.
 Состоялась первая партия в шахматы по переписке между королём Англии Генрихом I и королём Франции Людовиком VI.
 1119—1124 — Папа римский Каллист II (Гюи, пятый сын графа Вильгельма Бургундского).
 Собор в Реймсе. Папа Каллист отлучает императора и антипапу Григория.
 Родные Иоанна Комнина во главе с Анной организовали заговор. Вриенний расстроил замыслы заговорщиков. Иоанн лишил заговорщиков имущества, но вскоре вернул.
 28 июня — Битва на Кровавом Поле, мусульманская армия Иль-Гази разгромила войско Рожера Салернского, регента Антиохии.
 14 августа — Битва при Хабе, Болдуин II Иерусалимский из крестоносцами побеждают армию Иль-Гази, спасая при этом Антиохию.
 С 1119 — В Китае эра «Возвещения гармонии».
 Основание ордена тамплиеров в Палестине.

Россия 
 Повелением великого князя Мстислава Великого в Великом Новгороде был заложен Георгиевский собор Юрьева монастыря.
 Владимир Мономах силой оружия завладел Минским княжеством.
 Великий князь Владимир Всеволодович Мономах повелел своему сыну Мстиславу Владимировичу идти в поход на Грецию, который из похода привёз в дар символы царской власти: венец, золотую цепь и бармы деда Владимира Константиновича Мономаха, сердоликовую чашу Августа Кесаря, крест Животворящего дерева. Дары привёз митрополит Эфесский. Он не просто вручил их Мономаху, а венчал его императорским венцом в киевском соборном храме и провозгласил Мономаха российским царём. С тех пор шапка Мономаха, цепь, скипетр и бармы были непременным атрибутом в день венчания на царство русских правителей.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1119 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1119 году
 Геласий II (папа римский)
 Константин Моисеевич, посадник Новгорода.
 13 сентября — Глеб Всеславич, князь минский.

См. также

Примечания